Fear and Loathing in Las Vegas (boek), een boek uit 1971 van journalist en schrijver Hunter S. Thompson.
 Fear and Loathing in Las Vegas (film), een film uit 1986 van regisseur Terry Gilliam.
 Fear, and Loathing in Las Vegas (band), een Japanse band